

Classifica

Legenda:

      Retrocesse in Serie A2 1986-1987

Verdetti
 HC Eur: campione d'Italia.

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1985
Sport nel 1986